Estadio Independencia puede referirse a:
 Estadio Independencia, ubicado en Santiago, Chile (1945−1971).
 Estadio Independencia, ubicado en Belo Horizonte, Brasil (1950).
 Estadio Independencia, ubicado en Estelí, Nicaragua (1961).
 Estadio Independencia, ubicado en Puerto Cabello, Venezuela (1968).
 Estadio Independencia, ubicado en Puerto Bakau, Gambia (1984).
 Estadio de la Independencia, ubicado en Lusaka, Zambia (1964).
 Estadio de La Independencia, ubicado en Windhoek, Namibia (2019).
 Estadio La Independencia, ubicado en Tunja, Colombia (1970).